Ту́льское — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Тульское — прежнее название села Баскамыс Актогайского района Павлодарской области.

Россия 
 Тульское — деревня в Рыбинском районе Красноярского края.
 Тульское — село в Тербунском районе Липецкой области.

См. также 
 Тульская
 Тульский